Les grands barrages du Maroc en fonctionnement sont en 2011, selon le gouvernement marocain, au nombre de 148 et offrent une capacité totale d'environ . L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dénombrait quant à elle, en 2005, 104 grands barrages d'une capacité totale de , ainsi que 17 petits et moyens barrages et 67 barrages ou lacs collinaires, d'une capacité totale de .

Histoire 

L'introduction des aménagements modernes a débuté avec la réalisation des premiers grands barrages réservoirs dont l'objectif est de fournir de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation et de produire de l'électricité.

À partir des années 1950, les gouvernements successifs mettent en place une politique de construction et d'édification de barrages. Mais la véritable révolution est menée pendant le règne du roi Hassan II (1961-1999). Notamment avec l'objectif, annoncé en 1974 mais déterminé dès la fin des années 1960, d'atteindre le million d'hectares irrigués d'ici la fin du siècle. Cette politique est visible dès le plan quinquennal 1968-1972, dans lequel les investissements publics liés à l'irrigation représentent  () de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle ; jusqu'à  par an sont consacrés à la construction de barrages.

La construction de grands ouvrages est largement préférée ; le soutien apporté à la petite et moyenne hydraulique y est bien inférieur. L'eau est essentiellement destinée à l’agriculture : dans les années 2010, la superficie agricole irriguée avoisine   ; les barrages alimentent également en eau villes et usines.

Liens externes 
 
  (archive Wikiwix)

Voir aussi 

 Barrage Al Massira
 Barrage Aït Ouarda
 Barrage Bin el Ouidane
 Barrage Daourat
 Barrage d'Imfout
 Barrage Itzer
 Barrage Mechra Homadi
 Barrage Sidi Saïd Maâchou
 Barrage Tanafnit El Borj
 Barrage Youssef Ibn Tachfin
 Barrages de la région de Souss-Massa-Draa

Notes et références